Stanisław Sobolewski (1680–1772) – podkomorzy warszawski w 1739, pisarz ziemski i grodzki warszawski, poseł na sejmy
 Stanisław Eulagiusz Sobolewski (1871–1940) – pułkownik piechoty Wojska Polskiego, kawaler Virtuti Militari
 Stanisław Sobolewski (pseud. Esse, 1917–1987) – chemik, szachista, rebusista
 Stanisław Sobolewski – plutonowy Wojska Polskiego, kawaler Virtuti Militari
 Stanisław Sobolewski (ur. 1952) – malarz, wykładowca akademicki

Przypisy